Add N to (X) — banda de música eletrônica do Reino Unido
 Add N to X ou ADD a to B — exemplo de notação utilizada pela linguagem de programação COBOL

Desambiguações de tecnologia